Alfred Hammer je lahko:
 Alfred Hammer (letalski as)
 Alfred Hammer (športnik)
 Kristian Alfred Hammer, politik